Travisia är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Johnston 1840. Travisia ingår i familjen Opheliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Travisia